Ejecutor (que ejecuta o realiza) puede designar:

 a los verdugos (oficiales de justicia encargados de ejecutar las sentencias de tortura o muerte), también llamados sayones;
 Ejecutor, una nave espacial en el universo de Star Wars.
 Ejecutor (cómic), un villano de Marvel Comics.
 Ejecutor, película de acción de 1986.
 Ejecutores, un grupo de rhythm and blues surgido en Madrid (España) en 1989.
 Ejecutores y ejecutados (Xavier Corberó), una escultura ubicada en la Rambla de Santa Cruz en Santa Cruz de Tenerife (Canarias, España).
 Ejecutor literario, una persona con poder de decisión con respecto a un legado literario.